Opatov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Opatov v Čechách (Abtsdorf), Gemeinde im Okres Svitavy
 Opatov na Moravě (Oppatau), Gemeinde im Okres Třebíč
 Opatov u Jihlavy (Opatau), Gemeinde im Okres Jihlava
 Opatov (Luby) (Absroth), Ortsteil von Luby, Okres Cheb
 Opatov, Ortsteil und U-Bahn-Station in Prag